Bovina ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bovina (Colorado)
 Bovina (Mississippi)
 Bovina (New York)
 Bovina (Texas)
 Bovina (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin